Преподавание в Виктории регулируется Институтом преподавания Виктории через Департамент образования и профессиональной подготовки (DET), который является частью правительства штата.

Образование и преподавание в Виктории осуществляется по трехуровневой модели, состоящей из начального образования (начальные школы), за которым следует среднее образование (средние школы или колледжи) и высшее образование (университеты и колледжи TAFE).

Независимо от того, является ли школа государственной или независимой, они должны придерживаться одних и тех же рамок учебной программы. Образование во всех государственных школах должно быть светским и не должно пропагандировать какую-либо конкретную религиозную практику, конфессию или секту.

Постобязательное образование регулируется в рамках австралийской системы квалификаций, единой системы национальных квалификаций в школах, профессиональном образовании и подготовке (TAFE) и секторе высшего образования (университеты).

Квалификация и подготовка учителей 
Все учителя, окончившие программы дошкольного педагогического образования Виктории в последние годы, прошли курсы дошкольного педагогического образования, утвержденные в соответствии с руководящими принципами, разработанными Советом по стандартам преподавания Института преподавания Виктории.

Будущие учителя должны пройти четырехлетние программы бакалавриата либо в одной степени образования (например, бакалавр образования), либо в двойной степени, где две степени завершаются одновременно (например, бакалавр преподавания/Бакалавр искусств). В качестве альтернативы, выпускники, которые уже имеют не преподавательскую степень или эквивалент, могут пройти преддипломное педагогическое образование в аспирантуре продолжительностью один или два года (диплом о высшем образовании, бакалавр педагогики). С 2013 года одногодичные курсы стали сокращаться. Для выпускников одногодичных курсов существуют не преподавательские магистратуры, которые могут быть использованы для повышения их образовательной квалификации. Большинство из этих курсов — это полуторагодичные курсы. 

Все будущие учителя также должны пройти поднадзорную педагогическую практику (известную как практикум) продолжительностью не менее 45 дней. Большинство одногодичных аспирантских программ включают 45-60 дней практикума. Более длительные программы аспирантуры и бакалавриата включают 60-100 дней практикума. Многие из них также включают периоды профессионального опыта работы на местах (обычно не формально контролируемой педагогической практикой) в школах.

Регистрация учителей 
Учителя должны быть зарегистрированы в институте преподавания Виктории (VIT), прежде чем они смогут преподавать в Виктории, независимо от того, преподают ли они в государственной, католической или независимой школе.

VIT является государственным органом, ответственным за регулирование и продвижение педагогической профессии в штате Виктория.

Государственные и частные школы 
Согласно предварительному отчету школ Австралии, опубликованному австралийским статистическим бюро 4 февраля 2008 года, число учащихся в государственных школах Виктории, в 2007 году составило 535 883 человека, что на 234 человека меньше показателей 2006 года, в то время как в неправительственном секторе в 2007 году было 297 970 человек, что на 4 252 человека больше чем в 2006. В негосударственном секторе, который включает католические, частные и еврейские школы, с 2002 года наблюдается устойчивый рост, который за последние пять лет составил более 16 890 учащихся.

См также 
Образование в Виктории
Образование в Австралии

Ссылки 
Department of Education and Early Childhood Development, Victoria website
About the Department
Changes to the Department
Facts and figures about Victoria's education system
School term dates for Victoria
Statutory Authorities in the Victorian education portfolio

Примечания 

Образование в Австралии
Виктория